Novi (Michigan) — cidade do Condado de Oakland, Estados Unidos
 Novos — antiga cidade romana e sede de uma diocese católica de Montenegro

Comunas da Itália
 Novi Velia — da Campania
 Novi Ligure — do Piemonte
 Novi di Modena — da Emília-Romanha

Desambiguações de topônimos